Второй этап Южноамериканского кубка 2014 по футболу прошёл с 3 по 24 сентября 2014 года. В нём приняли участие 6 клубов из Аргентины, 8 — из Бразилии и 16 победителей первого этапа. Всего во втором этапе приняли участие 30 клубов.

Формат 
Жеребьёвка турнира прошла 20 мая 2014 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Кроме действующего победителя, попадающего напрямую в 1/8 финала, 46 команд были поделены на 4 зоны:
 Южная зона: команды из Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая (попадают в первый этап).
 Северная зона: команды из Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы (попадают в первый этап).
 Зона Аргентины: команды из Аргентины (попадают во второй этап).
 Зона Бразилии: команды из Бразилии (попадают во второй этап).

Жеребьёвка прошла следующим образом:
 На первом этапе команды из Южной и Северной зон были разделены. Команды, которые получили место 1, были посеяны против команд, которые получили место 4, а команды, которые получили место 2, были посеяны против команд, которые получили место 3. Команды, получившие места 1 и 2, проведут ответный матч дома.
 Во второй этап пройдут 16 победителей первого этапа. Команды из Южной зоны будут посеяны против команд из Северной зоны.
 Команды из Зоны Аргентины, которые получили места 1-3, были посеяны против команд, которые получили места 4-6. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для команд из Зоны Бразилии не была проведена жеребьёвка. Пары были сформированы на основе места, которые получили команды — 1-я команда была посеяна против 8-й, 2-я — против 7-й, 3-я — против 6-й, 4-я — против 5-й. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для 1/8 финала действующий победитель и 15 победителей второго этапа получили соответствующий посев — действующий победитель и команды из Аргентины и Бразилии получили чётные номера посева, а команды из других восьми стран получили нечётные номера). Посев был нужен для того, чтобы сформировать сетку, начиная с 1/8 финала, где на каждой стадии команда с большим посевом будет играть ответный матч дома.

Жеребьёвка 
Ниже представлен посев 14 команд, попавших во второй этап напрямую.

Матчи 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width="50"|Пара
!width="230"|Команда 1
!width="80"|Итог
!width="230"|Команда 2
!width="80"|1-й матч
!width="80"|2-й матч
|-
!colspan=6|Северная и Южная зоны
|-
|O2
|align="right"|Депортиво Капиата 
|4:2
|align="left" | Каракас
|1:1
|3:1
|-
|O4
|align="right"|Уачипато 
|2:1
|align="left" | Универсидад Католика (Кито)
|2:0
|0:1
|-
|O6
|align="right"|Пеньяроль 
|3:2
|align="left" | Депортиво Кали
|2:2
|1:0
|-
|O8
|align="right"|Университарио (Сукре) 
|2:5
|align="left" | Универсидад Сесар Вальехо
|2:2
|0:3
|-
|O10
|align="right"|Индепендьенте дель Валье 
|1:3
|align="left" | Серро Портеньо
|1:0
|0:3
|-
|O12
|align="right"|Эмелек 
|3:2
|align="left" | Ривер Плейт (Монтевидео)
|2:1
|1:1
|-
|O14
|align="right"|Барселона (Гуаякиль) 
|1:2
|align="left" | Либертад
|1:0
|0:2
|-
|O16
|align="right"|Атлетико Насьональ 
|3:3 (вг)
|align="left" | Хенераль Диас
|0:2
|3:1
|-
!colspan=6|Зона Бразилии
|-
|O1
|align="right"|Спорт 
|1:3
|align="left" | Витория
|0:1
|1:2
|-
|O5
|align="right"|Флуминенсе 
|2:2 (вг)
|align="left" | Гояс
|2:1
|0:1
|-
|O9
|align="right"|Интернасьонал 
|1:3
|align="left" | Баия
|0:2
|1:1
|-
|O13
|align="right"|Крисиума 
|2:3
|align="left" | Сан-Паулу
|2:1
|0:2
|-
!colspan=6|Зона Аргентины
|-
|O3
|align="right"|Годой-Крус 
|0:3
|align="left" | Ривер Плейт
|0:1
|0:2
|-
|O11
|align="right"|Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата) 
|0:1
|align="left" | Эстудиантес
|0:0
|0:1
|-
|O15
|align="right"|Росарио Сентраль 
|1:4
|align="left" | Бока Хуниорс
|1:1
|0:3
|}

Пара O1 

«Витория» побеждает с общим счётом 3:1.

Пара O2 

«Депортиво Капиата» побеждает с общим счётом 4:2.

Пара O3 

«Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 3:0.

Пара O4 

«Уачипато» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара O5 

Общий счёт — 2:2. «Гояс» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара O6 

«Пеньяроль» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара O8 

«Универсидад Сесар Вальехо» побеждает с общим счётом 5:2.

Пара O9 

«Баия» побеждает с общим счётом 3:1.

Пара O10 

«Серро Портеньо» побеждает с общим счётом 3:1.

Пара O11 

«Эстудиантес» побеждает с общим счётом 1:0.

Пара O12 

«Эмелек» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара O13 

«Сан-Паулу» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара O14 

«Либертад» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара O15 

«Бока Хуниорс» побеждает с общим счётом 4:1.

Пара O16 

Общий счёт — 3:3. «Атлетико Насьональ» побеждает по правила гола, забитого на чужом поле.

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок на сайте КОНМЕБОЛ 

 
Южноамериканский кубок 2014